Fawley (Berkshire), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire
 Fawley (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Fawley (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire